Webberville kan syfta på:

 Webberville, Michigan
 Webberville, Texas